Op het US Open 1975 tennistoernooi speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 27 augustus tot en met 7 september 1975.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Pam Teeguarden en Geoff Masters waren als derde geplaatst – zij bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Olga Morozova en Alex Metreveli.

Het eerste reekshoofd, Margaret Court en Marty Riessen, bereikte de halve finale. Daarin verloren zij van de latere winnaars.

Het als vierde geplaatste Amerikaanse duo Rosie Casals en Dick Stockton won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Billie Jean King en Fred Stolle in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Casals had daar­naast twee eerdere grandslam­dubbel­spel­titels met andere part­ners; Stockton geen.

De Nederlandse Betty Stöve speelde samen met Allan Stone uit Australië – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde, waarin zij verloren van de titel­verde­di­gers.

Er waren geen deelnemers uit België.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 3)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1975